Nattergraben ist ein Gewässername:

 Nattergraben (Mühlenbach), linker Zufluss des Mühlenbachs (zur Nette) vor dem Ferkensbruch bei Breyell, Stadt Nettetal, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Nattergraben, Oberlaufname des Hörgeringer Bachs, rechter Zufluss der Weißen Traun bei Hörgering, Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern